Il Miami Masters 1996 (conosciuto anche come Lipton Championships, per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla cemento. È stata la 12ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1996 e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 1996. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 18 al 1º aprile 1996.

Campioni

Singolare maschile 

 Andre Agassi ha battuto in finale  Goran Ivanišević, 3-0 ritirato

Singolare femminile 

 Steffi Graf ha battuto in finale  Chanda Rubin, 6-1 6-3

Doppio maschile 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith, 6-3 6-7 7-6

Doppio femminile 

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale  Meredith McGrath /  Larisa Neiland, 6-4, 6-4

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 1996